Butlerville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Butlerville (Arkansas)
 Butlerville (Indiana)
 Butlerville (Massachusetts)
 Butlerville (New York)
 Butlerville (Ohio)